

Cinema 
 Braccato dal destino - Caught Up (Caught Up) – film del 1998 diretto da Darin Scott

Musica 
 Caught Up – album di Millie Jackson del 1974
 Caught Up – singolo di Usher del 2004
 Caught Up – singolo di Ja Rule del 2005